Klimkówka ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Klimkówka (Chełmiec), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Chełmiec
 Klimkówka (Ropa), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Ropa
 Klimkówka (Rymanów), in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Rymanów